

Toponyme

Belgique 
 Wavre, ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon
 Wavre-Sainte-Catherine (en néerlandais Sint-Katelijne-Waver), commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers
 Wavre-Notre-Dame (en néerlandais Onze-Lieve-Vrouw-Waver), section de la commune belge de Wavre-Sainte-Catherine

France 
 Woëvre (homophone), région naturelle de Lorraine

Suisse 
 Thielle-Wavre, commune suisse du canton de Neuchâtel

Patronyme 
 Dominique Wavre (1955- ), navigateur suisse

Voir aussi 
 
 Armorial de Wavre 
 Wavre (Familles dites de)
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités